Никола́й Алекса́ндрович Скворцо́в:
 Скворцов, Николай Александрович (1899—1974) — советский государственный и партийный деятель.
 Скворцов, Николай Александрович (1922—1944) — Герой Советского Союза.